Сібішел () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Беріу.
 Сібішел () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Риу-де-Морі.